Гребінка — те ж саме, що й гребінь, пластинка із зубцями для розчісування волосся.
 Гребінка — пристрій чи інструмент у вигляді довгастої пластинки з рядом зубців на один бік.
 Гребінка для збору ягід

Топоніми

Гребінка — місто, Полтавська область, Лубенський район
 Гребінка — вузлова залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці
 Гребінка — локомотивне депо Полтавської дирекції Південної залізниці

Гребінка — село, Мінська область, Червенський район
 Гребінка — село, Мінська область, Мінський район

Видатні особи 

 Гребінка Євген Павлович (1812—1848) — український письменник, педагог, видавець
 Гребінка Микола Павлович (1819—1890) — архітектор, молодший брат письменника
 Гребенко Федір Прохорович (1887—1919) — польовий командир та військовий діяч часів громадянської війни

Див. також 
 Гребінки — селище міського типу, Київська область, Лубенський район

Джерела та література 
 Томазов В. В. Граб'янки (Гребінки)  // 

Українські прізвища